crkva sv. Barbare u Splitu
crkva sv. Barbare u Zastražišću
crkva sv. Barbare u Dolu kod Postira
crkva sv. Barbare u Zaostrogu
crkva sv. Barbare u Trogiru